1829 год в истории железнодорожного транспорта

События 

 8 августа — на американскую дорогу  поступил её первый паровоз — , выпущенный в предыдущем году заводом Стефенсона.
 25 августа — Питер Купер создал проект «Tom Thumb» — первого паровоза американской постройки.
 6-14 октября — в Великобритании проведены Рейнхильские состязания паровозов, победителем которых стал паровоз «Ракета» завода Стефенсона.
 21 декабря — открыто движение поездов по  (Baltimore and Ohio Railroad) — первому в США каменному железнодорожному мосту.

Примечания